Peter I kan syfta på 

 Petar I Petrović-Njegoš av Montenegro (1784 - 1830)
 Petar I av Serbien (1844-1921)

Se även 
 Peter I